Grad (aus , ‚Stufe‘) steht für:

 akademischer Grad, eine akademische Würde
 Dienstgrad, ein militärischer Rang
 Grad (Freimaurerei), eine Hierarchiestufe in der Freimaurerei
 Grad (Wicca), eine Organisationsstufe im Wicca, oder in einem Coven
 9K51 Grad, der GRAU-Index des BM-21, ein Mehrfachraketenwerfersystem der Sowjetunion
 Einstufung, z. B. einer Eigenschaft, Qualität, Wirkung (Pharmakologie) oder Krankheit

Maßeinheiten:

 die Buchrückenhöhe, siehe Buchformat
 Engler-Grad, eine veraltete Einheit zur Viskositätsmessung im Ingenieurwesen
 die Filmempfindlichkeit in der Fotografie (°DIN), siehe Filmempfindlichkeit
 Grad (Temperatur), war in Deutschland bis Ende 1974 die erlaubte Bezeichnung bei Temperaturdifferenzen
 Grad (Winkel), der Grad ist die traditionelle Maßeinheit für den Größenwert eines ebenen Winkels
 Grad Barkometer
 Grad Baumé, die Dichte, veraltet
 Grad Celsius, die Temperatur nach Celsius (°C), die heute allgemein übliche Skala
 Grad deutscher Härte, die Wasserhärte (°dH)
 Grad Dornic
 Grad Fahrenheit, die Temperatur nach Fahrenheit (°F), üblich in Amerika
 Grad französischer Härte, die Wasserhärte (°fH)
 Grad Kelvin (veraltet), absolute Temperatur, bis 1967 der Einheitenname, das Einheitenzeichen war °K; danach nur noch Kelvin bzw. K
 Grad Oechsle, das Mostgewicht, veraltet
 Grad Plato, den Stammwürzegehalt von Bier
 Grad Réaumur, die Temperatur nach Réaumur (°R), veraltet
 Grad Rankine, die Temperatur nach Rankine (°Rankine), veraltet
 Grad Stoppani, Einheit der relativen Dichte, veraltet
 Grad Thörner
 Grad Twaddle, Einheit der relativen Dichte, veraltet
 Gradnetz, dient zur eindeutigen Festlegung von Punkten auf einer Rotationsfläche (z. B. Kugel oder Ellipsoid)
 Neugrad, veraltete Bezeichnung für eine Hilfsmaßeinheit zur Angabe der Winkelweite ebener Winkel
 Schriftgrad, die Schriftgröße gemessen in Punkt
 Verwandtschaftsgrad, das Maß der Verwandtschaftsbeziehung zwischen zwei Personen

Mathematik und Physik:

 Grad (Polynom), den Exponenten des Leitkoeffizienten eines Polynoms oder einer polynomialen Gleichung
 Grad (Graphentheorie), die Anzahl der Nachbarn eines Knotens, auch Valenz
 Grad (Varietät), die Anzahl der Schnittpunkte mit Hyperebenen in allgemeiner Lage
 Grad (Vektorbündel), eine ganzzahlige Invariante auf einer algebraischen Kurve oder einer höherdimensionalen Varietät, deg V
 die Anzahl der Punkte auf einer Geraden bzw. die Anzahl der Geraden durch einen Punkt, siehe Inzidenzstruktur#Grad
 die Vektorraumdimension einer Erweiterung, siehe Körpererweiterung – Erweiterungsgrad
 die Vektorraumdimension einer linearen Darstellung, siehe Darstellung einer Gruppe
 die Anzahl der Basisgrößen eines Größensystems, siehe Physikalische Größe#Größen- und Einheitensysteme
 Gradient (Mathematik), ein Operator der Vektoranalysis, grad x oder ∇ x („Nabla“)

Personen:

 Aleksander Grad (* 1962), polnischer Politiker
 Charles Grad (1842–1890), elsässischer Politiker
 Dagmara Grad (* 1990), polnische Fußballspielerin
 Geneviève Grad (* 1944), französische Schauspielerin und Sängerin
 Harold Grad (1923–1986), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 Johann Grad (1941–2013), deutscher Bauingenieur
 Lucija Grad (* 1983), slowenische Fußballspielerin
 Manca Grad (* 1987), slowenische Fußballspielerin
 Max Grad (1863–1927), deutsche Schriftstellerin
 Familie Grad, Eigentümer der Spedition Transdanubia

Orte:

 Grad (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen
 Grąd (Brojce), deutsch Grandhof, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Grad (Goričko), Gemeinde und Ortschaft in Goričko, dem hügeligen Teil der historischen Region Prekmurje in Slowenien
 Grad (Cerklje na Gorenjskem), Ort in der Gemeinde Cerklje na Gorenjskem, Region Gorenjska,  Slowenien
 Grad (Delčevo), Ort in der Opština Delčevo in Nordmazedonien
 Grad (Ortsname), häufiger Bestandteil und Wurzel von Siedlungsnamen

-grad steht für:

 -grad, das Verhältnis eines vorliegenden Wertes zu einer bestimmten Größe, siehe Größe der Dimension Zahl#Benennung

Siehe auch:

 Grat
 2 Grad
 Grath
 Krad

hu:Fok#Szög